Колатина () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Эспириту-Санту. Население составляет 	199 711	 человек (на 2010 год). Площадь — 	4 359,001	 км². Плотность населения — 	45,82	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 906 464 487,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4766,55 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,706 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Алту-Риу-Нову
 Байшу-Гуанду
 Колатина
 Говернадор-Линденберг
 Мариландия
 Панкас
 Сан-Домингус-ду-Норти

Микрорегионы штата Эспириту-Санту